Coming To Terms — дебютный студийный альбом американской инди-рок-группы «Carolina Liar», вышедший 19 мая 2008 года.

Об альбоме 
Coming To Terms был спродюсирован Максом Мартином, известным по работе с поп-исполнителями. За 2 месяца до выхода альбома группа выпустила свои первые синглы I'm Not Over и Show Me What I'm Looking For, благосклонно встреченные публикой; другие песни с «Coming To Terms» не были выпущены синглами. Критики поставили альбому оценки 3 — 3,5 из 5, сравнив звучание с ранними работами «The Killers». В трек-листе 12 песен, ещё 3 доступны при скачивании с «iTunes Store».

Список композиций 
 «I’m Not Over» — 3:23
 «Coming To Terms» — 3:29
 «Last Night» — 3:50
 «Show Me What I’m Looking For» — 4:02
 «Simple Life» — 3:31
 «All That Shit Is Gone» — 3:32
 «California Bound» — 3:59
 «Done Stealin» — 3:38
 «Something to Die For» — 3:37
 «Beautiful World» — 4:08
 «Better Alone» — 3:52
 «When You Are Near» — 4:01

Бонусные треки 
 «Open the Door» — 4:28
 «Hit Bottom» — 4:27
 «Undone» — 4:09

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 2008 года
Альбомы 2008 года
Альбомы Atlantic Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы США
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином